Турген — аул, Аршалинський район, Акмолинська область, Казахстан
 Турген — сомон, аймак Увс, Монголія
 Турген — село, Киринський район, Забайкальський край, Росія